Русановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Русановская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии.
 Русановская волость (Лихвинский уезд) — в составе Калужской губернии
 Русановская волость (Гадячский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Русановская волость (Борисоглебский уезд) — в составе Тамбовской губернии